

Sigle 
 Carta regionale dei servizi, documento elettronico (smart card) per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione
 Cassa di Risparmio di Savona
 Central Receiver System – impianto solare
 Centro per la Riforma dello Stato – centro studi del Partito Comunista Italiano
 Chierici Regolari di Somasca – istituto di vita consacrata
 Comitato ricerche storiche 
 Commercial Resupply Services – contatti commerciali che la NASA stipula con aziende private per il trasporto alla ISS
 Compagnie républicaine de sécurité – corpo di polizia anti-sommossa francese
 Computer reservations system – sistema di prenotazione informatizzato utilizzato nel campo turistico
 Contract Relax Stretch – "contrazione, rilassamento e stretching", metodo di stretching isometrico
 Coordinate Reference System – sistema di coordinate di riferimento del Geography Markup Language; per esempio EPSG:4326
 Croce Rossa Sammarinese
 Customer Specific Requirements – insieme di requisiti specifici del cliente (in automotive)

Sigle automobilistiche 
 CRS – Sigle delle targhe automobilistiche sammarinesi riservate ai veicoli della Croce Rossa Sammarinese

Codici 
 CRS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Campbell Field-Corsicana Municipal, Corsicana (Texas), Stati Uniti
 crs – codice ISO 639-3 della lingua creola delle Seychelles

Mineralogia 
 Crs – abbreviazione di cristobalite

Note